Чапа́евская у́лица — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь В. И. Чапаева, командира Красной Армии, участника Первой мировой и Гражданской войны.

Россия 
 Чапаевская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Чапаевская улица — улица в Самаре.

См. также 
 Улица Чапаева
 Чапаевский переулок